Hrvatska:
 Nova Sela (Kula Norinska), naselje u općini Kula Norinska
 Nova Sela (Omiš), selo koje upravno pripada Gradu Omišu
 Nova Sela (Trilj), gradsko naselje Trilja